Babah Lueng (Pantai Ceuremen), een plaats in Indonesië
Babah Lueng (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
Babah Lueng (Darul Makmur), een plaats in Indonesië